Последните оцелели () е американски постапокалиптичен драматичен телевизионен сериал, създаден от Крейг Мeйзин и Нийл Друкман за HBO. Основан на видео играта от 2013 година, разработена от Naughty Dog, сериалът е заснет през 2023 година, двадесет години след голямата гъбна инфекция, която превръща засегнатите в зомби подобни същества и проваля обществото. Сериалът следва Джоул (Педро Паскал), контрабандист, който трябва да ескортира тийнейджърката Ели (Бела Рамзи) през постапокалиптичните Съединени американски щати.

Гостуващите звезди включват Нико Паркър като дъщерята на Джоул - Сара, Мърл Дандридж като лидер на опозицията Марлен, Ана Торв като партньорът на Джоул - Тес, Габриел Луна като братът на Джоул - Томи, Ламар Джонсън и Кейвън Монтреал Уудърд като братя Хенри и Сам, и Мелани Лински и Джефри Пиърс като лидер на опозицията Катлийн и нейният заместник Пери.

"Последните оцелели" беше заснет в щата Албърта от юли 2021 до юни 2022 година. Това е първият телевизионен сериал на HBO, базиран на видео игра и е съвместно производство на Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Naughty Dog, the Mighty Mint и Word Games. Друкман, който написа и съ-режисира оригиналната игра, помогна на Мейзин със сценария за деветте епизода от първия сезон. Музиката е композирана от Густаво Сантаолая, който композира музиката за играта, и Дейвид Флеминг.

Последните оцелели (The Last of Us) дебютира на 15 януари 2023 година. Той получи похвали от критиците, които хвалеха изпълнението, писането, дизайна на продукцията и музикалната подложка; някои го нарекоха най-добрата адаптация на видеоигра. През някои канали и HBO Max, премиерата на сериала беше гледана от 4,7 милиона зрители в първия ден - втората най-голяма аудитория за HBO след 2010 година - и почти 40 милиона в рамките на два месеца; към март, първите шест епизода са имали средно над 30 милиона зрители. През януари 2023 година сериалът беше подновен за втори сезон.

Актьорски състав и герои 

 Педро Паскал изпълнява ролята на Джоул, изпитал в бойните действия оцелял мъж на средна възраст, който е тормозен от травмите от миналото си. Джоул е зареден с мисията да изнесе на свобода младо момиче на име Ели, извън карантинната зона и през цяла Америка.За разлика от игрите, където Джоул (като герой на играча) трябва да извършва почти надчовешки действия, за да продължи играта, в сериала той е по-уязвим - един от ушите му е заглушен поради изстрел, а колената му го болят, когато стои.Паскал беше свободен за нов сериал след като излезе вторият сезон на "Мандалорецът", като привлякоха много предложения за проекти от големи мрежи, от които той избра "Последният от нас",частично за да работи със създателя на сериала Крейг Мазин.Мазин и създателят на оригиналната игра Нийл Дракман вече бяха обмисляли Паскал за изпълнение на ролята. Той прие ролята в рамките на 24 часа; Продуцентите на "Мандалорецът" дадоха разрешение на Паскал да работи по сериала.Съобщава се, че той получава заплащане в размер на 600 000 долара за епизод, което го прави един от най-високо платените звезди на американското телевизионно шоу.Паскал беше избран заради способността си да изобразява силни, мъчени и уязвими герои, които подтиска своите емоции, докато не стане необходимо.Паскал не е геймър и е гледал племенника си да играе началото на първата игра, защото липсвало уменията да я играе сам. Той намира Джоул за "толкова впечатляващ", но се тревожи за това да не копира играта твърде много и вместо това решава да "създаде здрава дистанция" и да позволи на режисьорите да решат характеризацията.Паскал базира гласа на Жоел върху своите лични преживявания, като е изрязал южния акцент от играта.В видео игрите, Жоел е изобразен от Трой Бейкър.

 Бела Рамзи играе Ели, 14-годишно момиче, което показва много непокорство и гняв, но има нужда от приятелство и принадлежност в личния си живот.Тя не е загубила игривостта си и лесно се свързва с деца, има любов към думички с двоен смисъл. Тя има имунитет на инфекцията с кордицепс и може да бъде ключът към създаването на ваксина.В съответствие с игрите, тя е лесбийка.Около 105 актьори бяха разгледани за ролята на Ели;продуцентите търсеха изпълнител, който може да изобрази умен, забавен и потенциално насилствен персонаж. След като гледаха видеоотчета от кастинга на Рамзи, те говориха с Дейвид Бениоф и Д. Б. Уайс - шоуранъри на "Игра на тронове", в който Рамзи имаше повтаряща се роля, които гарантираха таланта й. Рамзи получи ролята си по-малко от месец след кастинга.Тя получи новината за кастинга си по време на продукция на различен проект. Тя каза, че сериалът е "най-голямото нещо, което някога съм правила" и беше незабавно утешена, че Паскал ще изиграе ролята на странния й приятел през цялото изживяване.Рамзи беше осведомена за играта преди кастинга си,но беше насърчена да не я играе, за да не повтаря оригиналното изпълнение, вместо това гледаше някои геймплей на YouTube, за да "се усети за него";

След като приключи снимките на сериала, Рамзи все още не бе играла играта. Тя искаше да направи своето изпълнение напомнящо на игрите, но без да ги копира.Рамзи, която е англичанка, научи американски акцент за ролята, и трябваше да отреже над 15 инча от косата си. Тя носеше превръзка на гърдите на 90 процента от продукцията, за да има по-добро фокусиране на сцената. В видео игрите Ели е изиграна от Ашли Джонсън.

Локации на снимките

Външни препратки 
"Last of Us" в  Internet Movie Database

"Last of Us" в HBO.com
Предавания на Ейч Би О
Американски сериали
Драматични сериали
Фентъзи сериали